Тарседаяха:

 Тарседаяха (приток Щучьей) — река в России, протекает в ЯНАО.
 Тарседаяха (приток Сибилейсё) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО.